

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Brudzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Brudzew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów 
 Brudzew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew

Inne 
 Brudzew – gmina wiejska

Zobacz też 
 Brudzewo
 Brudzyń